Чон Джихён (борец) — южнокорейский борец, олимпийский чемпион 2004 года.
 Чон Джихён (актриса) — южнокорейская киноактриса и модель.